Laureles (Paraguai)
Laureles (Texas)
Laureles (Salto), no Uruguai
Laureles (Tacuarembó), no Uruguai

Los Laureles (Argentina)

Desambiguações de topônimos